Rosice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rosice (okres Brno-venkov)
 Rosice (okres Chrudim)
 Cerekvička-Rosice (okres Jihlava)